Tyvijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tyvijärvi (sjö i Lappland), 
 Tyvijärvi (sjö i Satakunta), 

Robotskapade Finlandförgreningar